Му́рманец:
 Му́рманец — житель , Мурманска, Мурманской области.
 Мурманец (d) — бывший посёлок при одноимённом колхозе в Мурманской области, ныне часть села Териберка.
 Мурманец (d) — парусно-моторный бот, экспедиционно-зверобойное судно Главсевморпути. По судну названы:
 Мурманец (d) — банка в заливе Русская Гавань, у берегов Новой Земли.
 Мурманец (d) — бухта в Карском море, у берегов Новой Земли.
 Мурманец (d) — мыс в море Лаптевых, на острове Малый Таймыр.
 Мурманец (d) — пролив в Карском море, между островами Плоский и Цивольки (Новая Земля) .
 Мурманец (d) — пролив в Баренцевом море, между островами Сальм и Вильчека (Земля Франца-Иосифа).
 Мурманец (d) — пролив в море Лаптевых, между островом 8 Марта и островом Южным .
 Мурманец (d) — бронепоезд времён Великой Отечественной войны.